Baugniet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Baugniet (1814–1886), belgischer Maler und Lithograph 
 Marcel-Louis Baugniet (1896–1995), belgischer Maler der Avantgarde
 Pierre Baugniet (1925–1981), belgischer Eiskunstläufer